Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië
 Jakobitisme (Groot-Brittannië), een beweging in Groot-Brittannië en Ierland die in de 17e en 18e eeuw ijverde voor herstel van het rooms-katholieke koningshuis Stuart

Zie ook 
 Jakobijnen, radicale groepering die tijdens de Franse Revolutie een terreurbewind voerde